Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma non ha partecipato al torneo a causa della concomitanza con la seconda settimana degli US Open 2020.

Miomir Kecmanović ha vinto il titolo battendo in finale Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Nikoloz Basilashvili (secondo turno)

  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Guido Pella (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (primo turno)

Wildcard 

  Dennis Novak (primo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)
  Emil Ruusuvuori (primo turno)

  Sebastian Ofner (secondo turno) 
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

Qualificati 

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Maximilian Marterer (quarti di finale)
  Marc-Andrea Hüsler (semifinale)

  Federico Delbonis (quarti di finale) 
  Laslo Đere (semifinale)
  Yannick Hanfmann (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 
 

Generali Open 2020